

Geografia

Czechy 
Niemiecka nazwa gminy:
 Dlouhý Most

Niemcy 
 Langenbruck – dzielnica Vilseck

Szwajcaria 
 Langenbruck – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Waldenburg

Zobacz też 
 Langbruck
 Lange Bruck
 Langenbrück